Măgheruş:
 Magyaros (románul: Măgheruş), falu Romániában, Hargita megyében
 Küküllőmagyarós (Szászmagyaros, Magyaros, románul: Măgheruş, németül: Maniersch), falu Romániában, Maros megyében
 Sajómagyarós (1912-ig: Sajómagyaros, románul: Şieu-Măgheruş, németül: Ungersdorf), falu Romániában, Erdély-ben, Beszterce-Naszód megyében
 Sepsimagyarós (románul: Măgheruş), falu Romániában Kovászna megyében

Lásd még 
 Magyaros (egyértelműsítő lap)
 Magyarós (egyértelműsítő lap)
 Mogyorós (egyértelműsítő lap)